

Населені пункти та їхні частини

 Яромеж — село в гміні Ґардея Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Яромеж — село в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Яромеж — село в гміні Седлець Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Яромеж — колонія в гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки